Shindo ist:
 , die Einheit der JMA-Skala, einer in Japan gebräuchlichen Intensitätsskala für Erdbeben
 (21390) Shindo, ein Asteroid im Hauptgürtel

Shindō steht für:
 Shindō (Manga), eine Manga-Serie von Akira Sasō

Shindō ist der Familienname folgender Personen:
 Amane Shindō (* 2004), japanische Seiyū
 Ban Shindō (1932–1998), japanischer Maler
 Shindō Kaneto (1912–2012), japanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Mami Shindō (* 1975), japanische Biathletin
 Naomi Shindō (* 1972), japanische Synchronsprecherin
 Shindō Reimei (1897–1878), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Ryōsuke Shindō (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Seiji Shindō (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Yoshitaka Shindō (* 1958), japanischer Politiker